Я́сеневая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ясеневая улица — улица в Волгограде.
 Ясеневая улица — улица в Москве.

Украина 
 Ясеневая улица — улица в Днепре.